Miroku ist:
 ein anderer Name des Buddhas Maitreya
 eines japanischen Waffenherstellers: Miroku (Unternehmen)
 der Name eines Charakters aus dem Anime und Manga Inu Yasha